Е́лваш (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Елваш (Бразилія)

Елваш